Натуральне число 1005
 1005 рік до нашої ери
 1005 рік нашої ери